Pacific Rim může být:

 Pacific Rim: Útok na Zemi (v originále Pacific Rim) – americký film režiséra Guillerma del Toro z roku 2013
 Pacific Rim: Povstání – americký film režiséra Stevena S. DeKnighta z roku 2018, navazující na předchozí snímek
 Pacific Rim National Park Reserve – národní park v Kanadě